

Persone
Antonio Brea pittore rinascimentale
Ludovico Brea pittore rinascimentale
Francesco Brea pittore rinascimentale
Brea Grant attrice statunitense
Luigi Bernabò Brea archeologo italiano

Luoghi
Brea – città della California
Brea – città antica della Tracia

Luoghi fittizi
Brea – villaggio di Arda, nell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien